Suchetet är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 André Suchetet (1849–1910), fransk politiker
 Auguste Suchetet (1854–1932), fransk skulptör

Franska efternamn